Nelder ist der Familienname folgender Personen:

 John Nelder (1924–2010), britischer Mathematiker und Statistiker

Siehe auch:
 Nelder-Kreise, Versuchsanordnung im Pflanzenbau (insbesondere in der Forstwirtschaft), die auf Verfahren der Statistischen Versuchsplanung basiert